Rastamysz (ang. Rastamouse, 2011-2015) – brytyjski serial animowany, który powstał na podstawie książek napisanych przez Genevieve Webster i Michaela De Souza. Jego światowa premiera odbyła się 31 stycznia 2011 roku na kanale BBC, natomiast w Polsce odbyła się 1 grudnia 2011 roku na kanale MiniMini+. Serial przeznaczony dla dzieci poniżej szóstego roku życia.

Fabuła 
Serial opowiada o przygodach myszy, które tworzą zespół muzyczny Luźny Skład (ang. Da Easy Crew) grający muzykę reggae. Swoją muzykę tworzą w Nuff Song Studio. Oprócz grania i śpiewania w każdym odcinku rozwiązują zagadki kryminalne zlecane im przez Prezydenta Myszogrodu.

Obsada 
 Reggie Yates – Rastamysz
 Sharon Duncan-Brewster – Skrobcia
 William Vanderpuye – Zygzak
 Cornell John – Prezydent Wensley Dale

Wersja polska 
Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej: na zlecenie: kanału MiniMini (odc. 1–52)/platformy NC+ (odc. 53–78) – Studio Sonica
Reżyseria: Leszek Zduń
Dialogi polskie: 
 Jan Chojnacki (odc. 1-52, 59-69, 76-78),
 Piotr Skodowski (odc. 53-58, 70-75)
Tłumaczenie: 
 Jan Chojnacki (odc. 27-52, 59-69, 76-78),
 Piotr Skodowski (odc. 53-58, 70-75)
Teksty piosenek: Marek Krejzler (odc. 27-78)
Dźwięk i montaż: Maciej Sapiński (odc. 1-26)
Organizacja produkcji: Agnieszka Kudelska
Kierownictwo muzyczne: Marek Krejzler (odc. 1-26)
Wystąpili: 
 Borys Szyc – Rastamysz
 Paweł Ciołkosz – Zygzak
 Julia Kołakowska-Bytner – Skrobcia
 Paweł Szczesny – Prezydent Wensley Dale
 Adam Krylik
 Karol Wróblewski – Bandulu
 Dariusz Odija
 Anna Gajewska – 
 Milusina (odc. 34),
 Stokrotka (odc. 37, 41-44, 54),
 Zuza (odc. 48, 52, 57),
 McWerwa (odc. 55, 59-60, 64-65),
 Myszotka (odc. 70, 74)
 Krzysztof Pluskota – 
 Pączek (odc. 27-28, 30-31, 33, 36, 38, 43-45, 47-48, 51, 54, 56, 63, 67, 69, 71-72, 74, 77),
 Tomek (odc. 78)
 Krzysztof Plewako-Szczerbiński – 
 Bandulu (odc. 27-28, 30, 33, 35, 37, 41, 43-44, 46, 49-56, 59-64, 66, 69-70, 72),
 Shorty (odc. 73, 75-77),
 Duduś (odc. 77-78)
 Monika Pikuła – Laura (odc. 27, 31, 33, 35-36, 45, 49, 54-55, 58, 63, 72)
 Michał Głowacki – 
 Pedro (odc. 28),
 Franek (odc. 29, 41, 44, 50, 52, 55, 58-59, 63, 65, 67, 72, 77-78),
 Jimmi (odc. 36),
 Duba (odc. 43, 61, 63, 65, 77),
 Zbynio (odc. 47),
 Felek (odc. 50),
 Ice Popp (odc. 53)
 Jakub Wieczorek – Krzepki Lu (odc. 27, 32-33, 36-37, 40, 43-44, 46, 53, 56, 58, 61, 64)
 Andrzej Blumenfeld – 
 Taler (odc. 27, 42),
 Carlton (odc. 31, 33-34, 51),
 Tymek (odc. 43, 62, 68),
 Kajtek (odc. 65)
 Agnieszka Kudelska – 
 Lady Viktoria (odc. 53-54, 74),
 Landryna 1 (odc. 73),
 gwary (odc. 27-32, 34-53, 56-57, 59, 61-62, 64-66, 69-70, 74-78)
 Dorota Furtak – 
 Laura (odc. 29),
 Vanessa (odc. 32, 36, 39),
 Carmen (odc. 33, 45, 75),
 Karma (odc. 55),
 Nikola (odc. 62),
 Landryna 2 (odc. 73),
 gwary (odc. 27-32, 34-53, 56-57, 59, 61-62, 64-66, 69-70, 74-78)
 Leszek Zduń – 
 Zipi (odc. 43),
 Mysz (odc. 53),
 Kąsek (odc. 54),
 Staś (odc. 60),
 Wiktor (odc. 61),
 Pepe (odc. 61, 63),
 Tippa (odc. 75-76),
 gwary (odc. 27-32, 34-53, 56-57, 59, 61-62, 64-66, 69-70, 74-78)
 Michał Napiątek – 
 Gucio (odc. 29),
 Miki (odc. 30-31, 49-50, 60, 75, 78),
 Sol (odc. 32),
 Tadzio (odc. 32),
 Antek (odc. 38, 48),
 David (odc. 38, 40, 45),
 Maniek (odc. 44),
 Sol (odc. 55),
 Ruba (odc. 61-62, 65, 69, 77-78),
 Czarnowąs (odc. 71, 74-75)
 Jacek Król – 
 Bąbel (odc. 29, 43-45, 50-51, 61, 66),
 Ron (odc. 30, 37, 41, 44, 50, 62, 67, 69, 76),
 Dexter (odc. 41, 55-56, 63)
 Janusz Wituch – 
 Wiktor (odc. 29, 41, 49),
 Redmond (odc. 30, 37, 50),
 Daniel (odc. 35, 43-44, 48, 63),
 Branston (odc. 60),
 Bongo (odc. 63),
 Rysiek (odc. 65, 70),
 Carlton (odc. 65-67, 71, 75)
 Maciej Falana – 
 Mały Pop (odc. 33, 41, 48, 62),
 Magnus (odc. 76)
 Miriam Aleksandrowicz – Sasza (odc. 33, 39, 48, 58-59, 62-63, 70, 77)
 Piotr Makarski – 
 Staś (odc. 34, 46),
 Pepe (odc. 39, 43),
 Czarny Wąs (odc. 49-50)
 Katarzyna Owczarz – 
 Karma (odc. 38, 41),
 Pysia (odc. 42, 52-54, 57, 63, 66, 78),
 Natka (odc. 55, 74),
 Janeczka (odc. 57),
 Hania (odc. 61),
 Landryna 3 (odc. 73),
 Steppa (odc. 74)
 Piotr Gogol – 
 Toots (odc. 53),
 Winston (odc. 61),
 Waco (odc. 69),
 Spike (odc. 70),
 Arek (odc. 73, 76)
 Robert Latusek – 
 Stylus (odc. 54, 58),
 Czesiek (odc. 66),
 Oskar (odc. 71),
 Sherlock (odc. 75)
i inni

Piosenki śpiewali: 
 Adam Krylik (czołówka),
 Michał Głowacki (odc. 53),
 Piotr Gogol (odc. 53, 73),
 Leszek Zduń (odc. 53),
 Katarzyna Owczarz (odc. 54-55, 57, 73),
 Jakub Wieczorek (odc. 56),
 Borys Szyc (odc. 58),
 Paweł Ciołkosz (odc. 58),
 Julia Kołakowska (odc. 58),
 Andrzej Blumenfeld (odc. 68),
 Agnieszka Kudelska (odc. 73),
 Dorota Furtak (odc. 73)

Lektor: Jerzy Dominik

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 Oficjalna strona kreskówki

Brytyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2011
Seriale telewizyjne zakończone w 2015